Coup de Poker est le titre de plusieurs œuvres :
 Coup de poker (Full Throttle), dix-septième épisode de la  d’Alerte à Malibu diffusé en 1998 ;
 Coup de poker (Luck be a Lady), septième épisode de la  des Frères Scott diffusé en 2004 ;
 Coup de poker (The Ziff Who Came to Dinner), quatorzième épisode de la  des Simpson diffusé en 2004.

Voir aussi